Ка́тар:
 Катар — государство в Азии.
 Катар — название планетных систем, открытых в ходе проекта Алсубаи (Катар-1, Катар-2).
Ката́р
 Катар (оружие) — разновидность индийских ножей.
 Катар — устаревшее название катарального воспаления с обильным выделением слизи или мокроты.
 Катары — религиозное движение в Западной Европе в XI—XIV веках.

См. также 
 Катара — река в Архангельской области, бассейн Мезени.
 Край катаров — историческая область на юге Франции.
 Каттар (значения)